

Patronyme

Pally 
 Adam Pally (1982- ), acteur américain.
 Georges Pally (1886-1954), était un acteur français.
 Jean-Baptiste Pally (1843-1888), était un homme politique français.

Paly 
 Bar Paly (1985- ), actrice israélienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme